Az 1995-ös Roland Garros férfi versenyét az osztrák Thomas Muster nyerte az amerikai Michael Chang előtt.

Kiemeltek 

  Andre Agassi (Negyeddöntő)
  Pete Sampras (Első kör)
  Boris Becker (Harmadik kör)
  Goran Ivanišević (Első kör)
  Thomas Muster (Bajnok)
  Michael Chang (Döntős)
  Sergi Bruguera (Elődöntős)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)

  Jevgenyij Kafelnyikov (Elődöntős)
  Magnus Larsson (Negyedik kör)
  Alberto Berasategui (Harmadik kör)
  Michael Stich (Negyedik kör)
  Jim Courier (Negyedik kör)
  Todd Martin (Harmadik kör)
  Richard Krajicek (Második kör)
  Marc Rosset (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1